Corinne ist der Name von
 Tee Corinne (1943–2006), US-amerikanische Fotografin, Künstlerin, Schriftstellerin, Feminismus- und LGBT-Aktivistin

Corinne ist
 eine Variante des weiblichen Vornamens Corinna

Siehe auch:
 Corine
 Corrine
 Corynne